Ста́ра-Заго́ра () — община в Болгарии. Входит в состав Старозагорской области. Население составляет 174 017 человек (на 15 сентября 2010 года).

Община Стара-Загора занимает территорию площадью 1019,4 км², в восточной части горной системы Средна-Гора (горный массив Сырнена-Средна-Гора) и в Верхнефракийской низменности.

Средняя высота над уровнем моря в общине Стара-Загора — 357 м, в равнинной части общины — 150…180 м, а горной части высота достигает 895 м (вершина Морулей). Административный центр области и общины — город Стара-Загора расположен на высоте 169 м.

Кмет (мэр) общины Стара-Загора — профессор Светлин Танчев (от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)») по результатам выборов в правление общины 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Арнаутито
 Бенковски
 Богомилово
 Борилово
 Борово
 Братя-Кунчеви
 Быдеште
 Воденичарово
 Горно-Ботево
 Дылбоки
 Еленино
 Елхово
 Загоре
 Змеёво
 Казанка
 Калитиново
 Калояновец
 Кирилово
 Козаревец
 Колена
 Ловец
 Лозен
 Люляк
 Лясково
 Маджерито
 Малка-Верея
 Малко-Кадиево
 Михайлово
 Могила
 Ново-Село
 Оряховица
 Остра-Могила
 Памукчии
 Петрово
 Плоска-Могила
 Подслон
 Преславен
 Пряпорец
 Пшеничево
 Пыстрово
 Ракитница
 Руманя
 Самуилово
 Сладык-Кладенец
 Стара-Загора
 Старозагорски-Бани
 Стрелец
 Сулица
 Хан-Аспарухово
 Християново
 Хриштени

Ссылки 
 Община Стара Загора 

Общины Старозагорской области